Клоний в древнегреческой мифологии:
 Клоний — сын Алектора и Клеобулы, внук Итона, брат Леита.
 Клоний — сын Приама.  См. Список детей Приама.
 (22199) Клоний — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.